Hier volgt een overzicht van voetbalwedstrijden van Fenerbahçe SK gedurende het seizoen 2006-2007.

Süper Lig

Wedstrijden van Fenerbahçe

Eindstand Süper Lig

Topschutters Fenerbahçe

Turkse Beker

Wedstrijden van Fenerbahçe

Eindstand Turkse Beker Groep C

Topschutters Fenerbahçe

Champions League

Wedstrijden van Fenerbahçe

Topschutters Fenerbahçe

UEFA Cup

Wedstrijden van Fenerbahçe

Eindstand UEFA Cup Groep H

Topschutters Fenerbahçe

Oefenwedstrijden
 07-07-2006 : Fenerbahçe - Inegölspor 7 - 1
 12-07-2006 : Stormvogels Telstar - Fenerbahçe 0 - 7
 15-07-2006 : Metallurg Donetsk - Fenerbahçe 2 - 3
 20-07-2006 : Valencia CF - Fenerbahçe 2 - 1
 16-08-2006 : Fenerbahçe - Güngören Belediyespor 4 - 1
 24-08-2006 : Fenerbahçe - Eyüpspor 2 - 0
 02-09-2006 : Fenerbahçe - Beylerbeyi AŞ 5 - 2
 11-09-2006 : Fenerbahçe - Pendikspor 2 - 1
 08-10-2006 : Ankaragücü - Fenerbahçe 2 - 3
 09-01-2007 : Mardinspor - Fenerbahçe 2 - 2
 12-01-2007 : ADO Den Haag - Fenerbahçe 1 - 4
 14-01-2007 : FC Energie Cottbus - Fenerbahçe 0 - 0 (pen. 3 - 4)
 24-03-2007 : Gebzespor - Fenerbahçe 2 - 1
 03-04-2007 : Al-Ittihad Aleppo - Fenerbahçe 2 - 2

Selectie 

Spelers die in het seizoen 2006-2007 speelminuten hebben gepakt, maar later zijn vertrokken: Nicolas Anelka, Murat Hacıoğlu (1 doelpunt in Süper Lig, 1 doelpunt in voorronde Champions League), Servet Çetin.

Verhuurde Spelers
 - Recep Biler - doelman - verhuurd aan Karşıyaka SK tot juni 2007

 - Mahmut Hanefi Erdoğdu - verdediger - verhuurd aan Gaziantepspor tot juni 2007

 - Gürhan Gürsoy - middenvelder - verhuurd aan Sivasspor tot juni 2007

 - Mateus - aanvaller - verhuurd aan Bursaspor tot juni 2007 *

 * In Turkije is de regeling van maximaal zes buitenlandse spelers per club van toepassing. Mateus was de zevende van Fenerbahçe, waardoor hij niet in de selectie opgenomen mocht worden en verhuurd werd.

Zie ook
 Fenerbahçe
 Süper Lig
 Turkse Beker
 UEFA Champions League
 UEFA Cup

Fenerbahçe SK naar seizoen
Fenerbahçe